Села:
 Горбані — Київська область, Бориспільський район
 Горбані — Полтавська область, Кременчуцький район
Місцевість:
 Горбані — місцевість Харкова, колишнє село Харківського району Харківської області (з 2012 року у складі Харкова)